

Сасик (Кундук) — лиман в Одеській області 
 Сасик (Сасик-Сиваш) — солоне озеро в Криму
 Сасик — річка в Миколаївській області, впадає до Березанського лиману Чорного моря

Інше 
 Сасик — турецький холодний суп на йогурті з огірками, зеленню, часником